ou U-123 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands (ou U-boot) durant la Première et la Seconde Guerre mondiale :
 L', de type UE 2, construit en 1917, qui a participé à la première bataille de l'Atlantique et s'est rendu le .
 L'UB-123, un sous-marin de type UB III lancé en 1918 et qui a coulé le .
 L'Unterseeboot 123, un sous-marin de type IX.B construit en 1940, qui a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique, devenu le sous-marin français Blaison (Q165) et mis à la ferraille le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1940